Spojení písmene E a číslice 34 může mít různé významy:

 Evropská silnice E34
 BMW řady 5 (E34)